Никола́й Архи́пов:
 Архипов, Николай Арсентьевич (1918—2003) — лётчик, Герой Советского Союза (1943).
 
 
 Архипов, Николай Ильич (1887—1967) — историк-архивист, реставратор, музейный работник.